Стийл може да се отнася за:
 Хора
 Алън Стийл (р. 1958), американски писател
 Даниел Стийл (р. 1947), американска писателка
 Питър Стийл (р. 1962), американски музикант

 Окръзи в САЩ
 Стийл (окръг, Минесота)
 Стийл (окръг, Северна Дакота)